Macroglossinae (vlinders), Smerinthinae, onderfamilie van vlinders.
 Macroglossinae (vleermuizen), onderfamilie van vleerhonden.